In 2001 werd het 82ste Campeonato Maranhense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 20 januari tot 17 juni en werd georganiseerd door de FMF. Moto Club werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

 De wedstrijd Viana-Sampaio Corrêa eindigde op 1-1 maar omdat Viana een niet-speelgerechtige speler had opgesteld werd de score veranderd naar 0-1.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran